Dmitrij Iwanowicz Fiediczkin (1885–1916) – rosyjski wojskowy, jeden z przywódców powstania iżewsko-wotkińskiego
 Dmitrij Gieorgijewicz Fiediczkin (1902–1991) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych